Серге́й Андре́ев:
 Андреев, Сергей Александрович (род. 1932) — советский инженер-конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Андреев, Сергей Вадимович (род. 1958) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации.
 Андреев, Сергей Васильевич (род. 1956) — советский и российский футболист и футбольный тренер.
 Андреев, Сергей Геннадьевич (род. 1964) — российский футбольный судья.
 Андреев, Сергей Иванович (1927—1992) — советский хоккеист с мячом.
 Андреев, Сергей Игоревич (род. 1973) — российский политический и общественный деятель, мэр Тольятти (2012—2017).
 Андреев, Сергей Ильич (1905—1937) — советский комсомольский деятель.
 Андреев, Сергей Михайлович (1859—1925) — генерал-майор Русской императорский армии.
 Андреев, Сергей Николаевич (род. 1970) — советский и узбекский футболист.
 Андреев, Сергей Николаевич (род. 1952) — российский экономист и музыкант, автор целостной концепции некоммерческого маркетинга.
 
 Андреев, Сергей Станиславович (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Андреев, Сергей Степанович — старший механик Дёминской МТС Ново-Аннинского района Сталинградской области, Герой Социалистического Труда.

Примечания